Fußball-Bundesliga 1972/1973 vanns av Bayern München före Köln och Fortuna Düsseldorf.

Tabell

Källor

1972 i Västtyskland
1973 i Västtyskland
Fotbollssäsongen 1972/1973
1972/1973